Osteopati kan avse:
 Osteopati – ett samlingsnamn på sådana sjukdomar som drabbar skelettet, se bensjukdomar
 Osteopati (alternativmedicin) – en manuell behandlingsform inom alternativmedicin, praktiserad av osteopater